Bataille de Locminé peut faire référence à:
 Bataille de Locminé en 1796
 Bataille de Locminé en 1799